Аминомасляная кислота — одна из трёх изомерных аминокислот:
 Альфа-аминомасляная кислота
 
 Гамма-аминомасляная кислота